hrabstwo Carter (ang. Carter County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) w USA, w stanie Tennessee